LCL est un sigle qui signifie :
 LCL, l'une des marques commerciales depuis 2005 du Crédit lyonnais.
 Lieutenant-colonel, un grade militaire.
 Ligament collatéral latéral, l'un des ligaments du genou, également appelé ligament collatéral fibulaire.
 Less-than-Container Load, terme de logistique indiquant une expédition d'un volume inférieur à la capacité d'un conteneur (habituellement de 20 pieds)
 Luminol‐dependent Chemiluminescence : Chimiluminescence dépendant du luminol
 Les Compagnies Loblaw Limitée, groupe dans le secteur de la grande distribution au Canada